Собор Святого Макартана () — католический собор епархии Клохера. Находится в городе Монахан, графство Монахан, Ирландия. Единственный католический собор епархии.

История 
Кафедра епископа Клохера была перенесена в город Монахан в середине XIX века. План собора был предложен в 1858 году епископом . Участок под строительство был куплен в 1861 году. Архитектор  (1817—1882) спроектировал собор в готическом архитектурном стиле XIV века. Основной этап строительства начался в 1862 году. Большая часть известняка была добыта в местных карьерах. После 1882 года архитектор  (1840—1899) из Кавана руководил строительством 81-метрового шпиля. , епископ Клохера в 1864—1893 годах, курировал возведение бо́льшей части здания и освятил его 21 августа 1892 года во имя  (Макартана).

См. также 
 Собор Святого Макартана (Эннискиллен) — англиканский собор
 Собор Святого Макартана (Клохер) — англиканский собор

Примечания

Ссылки 
 Страница собора в путеводителе по Монахану
 Archiseek: St. Macartan's Cathedral
 Cathedrals and Churches of Ireland: Monaghan

М
Здания и сооружения, заложенные в 1861 году
Культовые сооружения, построенные в 1893 году
Здания и сооружения графства Монахан
Неоготическая архитектура Ирландии
XIX век в Ирландии